Mount Vernon (Alabama), localitat a Alabama (EUA)
 Mount Vernon (Dakota del Sud), localitat a Dakota del Sud (EUA)
 Mount Vernon (finca), finca a la vora del riu Potomac al comtat de Fairfax (Virgínia, Estats Units)
 Mount Vernon (Geòrgia), localitat a Geòrgia (EUA)
 Mount Vernon (Illinois), localitat a Illinois (EUA)
 Mount Vernon (Indiana), localitat a Indiana (EUA)
 Mount Vernon (Iowa), localitat a Iowa (EUA)
 Mount Vernon (Kentucky), localitat a Kentucky (EUA)
 Mount Vernon (Maine), localitat a Maine (EUA)
 Mount Vernon (Maryland), concentració de població designada pel cens a Maryland (EUA)
 Mount Vernon (Missouri), localitat a Missouri (EUA)
 Mount Vernon (Nova York), ciutat del Comtat de Westchester (Nova York, EUA)
 Mount Vernon (Ohio), localitat a Ohio (EUA)
 Mount Vernon (Oregon), localitat a Oregon (EUA)
 Mount Vernon (Virgínia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Mount Vernon (Washington), localitat a Washington (EUA)